Benz je lahko:
 Benz & Cie.; avtomobilsko podjetje
 Karl Benz
 Benz (priimek)